Lagisca är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1865. Lagisca ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Lagisca